Гран-при Бахрейна 2016 года (официально 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 3 апреля 2016 года на Международном автодроме Бахрейна. Это вторая гонка сезона 2016 года.

События перед Гран-при 
По результатам медицинского обследования, прошедшего в четверг, Алонсо, попавший в аварию на предыдущем этапе в Австралии, не был допущен к участию на Гран-при. Его заменил резервный пилот «Макларена» Стоффель Вандорн.

Свободные заезды 
Свободные заезды проходили на сухой трассе. В первой сессии пилоты воспользовались только резиной Soft и Medium, а во второй к этому прибавился SuperSoft. Первые две части выиграл Нико Росберг, третью — Себастьян Феттель.

Квалификация 

В первой сессии квалификации самым быстрым гонщиком оказался Нико Росберг, во второй и третьей — Льюис Хэмилтон.

Погода: Ясно. Сухо. Воздух +22 °C, трасса +28 °C

 Примечания	
 1.  Кевин Магнуссен стартовал с пит-лейна, так как был наказан за то, что на второй свободной практике не заехал на взвешивание.

Гонка 
Гонку выиграл Нико Росберг, показавший лучшее время гонки — 1:34,482. Эта победа стала для него второй в сезоне, а также пятой подряд и 16-й в карьере.

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов
 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2016 году
Формула-1 в сезоне 2016
Апрель 2016 года
2016 год в Бахрейне